Aaricia – czternasty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1989 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1990 roku Orbita. Wznowiony w 2003 roku przez Egmont Polska.

Streszczenie 
Album obejmuje cztery odrębne historie z młodości Aarici zatytułowane kolejno: „Góra Odyna”, „Pierwszy śnieg”, „Holmganga” i „Łzy Tjahzi”.

Pierwsza z nich przedstawia bohaterkę błądzącą po lesie w poszukiwaniu zaginionej mamy. Dziewczynka zostaje nakłoniona przez demony Nixy, przedstawiające się jako dobroczynne elfy, do podjęcia poszukiwań matki na Górze Odyna. Wyobrażając tam sobie spotkanie z matką, ledwie uchodzi z życiem ze szponów demona. Z opresji ratuje ją młody Thorgal. Za jego sprawą dopiero bohaterka akceptuje myśl o śmierci swojej rodzicielki.

W historii drugiej Leifowi Haraldsonowi wyprawiony zostaje uroczysty pogrzeb. Thorgal, nie chcąc być dla Gandalfa Szalonego konkurentem do tronu, zamierza opuścić chyłkiem wioskę. Zaniepokojona o losy swojej sympatii Aaricia, fortelem zmusza ojca do posłania po chłopca wikingów. Oprócz wpółżywego Thorgala, do wioski przybywa również Hierulf Myśliciel, mędrzec wysłany przez Althing, by sprawował pieczę nad poczynaniami następcy Leifa. Jego obecność zobowiązuje egoistycznego Gandalfa do zainteresowania się losami uciśnionych.

Historia trzecia skupia się na konflikcie między młodym Thorgalem a synem Gandalfa - Bjornem, rówieśnikiem Thorgala. Aegirson nie godzi się na niegodne traktowanie Aarici przez jej brata, co doprowadza do Holmgangi, czyli konfrontacji dwóch spornych stron podczas uczciwej walki na śmierć i życie - bez świadków. Bjorn namawia ojca, aby opłacił najemników, którzy uśmierciliby Thorgala. Rezolutna Aaricia, aby nie dopuścić do rozlewu krwi, podejmuje próbę ratowania bohatera i niepostrzeżenie przemyka na skałę, gdzie ma się odbyć pojedynek. Konfabulując, skutecznie pozbywa się najemników i dochodzi z Bjornem do kompromisu, w wyniku którego Thorgal mógłby uczyć się sztuki walki na równi z innymi chłopcami.

Czwarta historia przytacza mitologię wikingów. Vigrid, nieznany, młody bóg poezji, marzyciel i fantasta, stawia sobie za punkt honoru dorównanie innym heroicznym bogom z Asgardu. W tym celu wyrusza do Midgardu w poszukiwaniu przygód. Podczas przeprawy przez terytoria boga Hruna traci wzrok. Zdany na łaskę wód dopływa do brzegu, przerywając tym samym rozmowę młodych: Aarici i jej najlepszej przyjaciółki, Solveig. Rozmowa dotyczy naszyjnika ze łzami Thajzi - powstałymi w efekcie bohaterskiego czynu Thorgala przy wybawieniu krainy krasnali spod władania węża Nidhogga. Aaricia wyrusza z niewidomym bogiem Vigridem w podróż do baśniowego świata, gdzie udowadnia mu wartość drzemiącą w jego odważnych czynach. Poznaje przy okazji prawdziwe przeznaczenie łez Tjahzi, jakie wedle zamierzenia bogini Frigg, małżonki Odyna, miały wskazać Thorgalowi nagrodę w postaci Aarici za jego poświęcenie krasnalowi Tjahziemu. Za pomocą naszyjnika Aaricia przywraca wzrok Vigridowi i wytwarza dla niego przejście z Midgardu do Asgardu, zwane Bifrostem. Sama powraca do realnego świata ze świadomością dużego znaczenia Thorgala w jej życiu.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a